Grundy megye (Illinois)
Grundy megye (Iowa)
Grundy megye (Missouri)
Grundy megye (Tennessee)